Zikode ist der Nachname von
 Mhlengwa Zikode (* 1975), südafrikanischer Serienmörder
 Nomcebo Zikode (* 1985), südafrikanische Sängerin